КПС:

 Коммунистическая партия Сальвадора
 Коммунистическая партия Словакии
 Коммунистическая партия Словении
 Коммунистическая партия Союза Белоруссии и России
 Королевское почтовое судно

 килопарсек